Георге Митителу (, род. 30 октября 1934) — румынский шахматист, мастер.

Многократный участник чемпионатов Румынии. Серебряный призер чемпионата Румынии 1974 г.

В составе сборной Румынии участник трех шахматных олимпиад (1960, 1964 и 1970 гг.), командного первенства Европы 1973 г. и трех командных первенств мира среди студентов (1957, 1958 и 1960 гг.).

Участник ряда крупных международных соревнований, в том числе зональных турниров.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Г. Митителу в базе Chessgames
 Личная карточка Г. Митителу на сайте 365Chess
Шахматисты Румынии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам